Дмитрий Владимирович Сухарев (25 декабря 1960, Чкаловск, Таджикская ССР, СССР) — советский и российский баскетболист. Рост — 210 см. Центровой. Мастер спорта СССР международного класса.

Биография 
Выступал за «Университет» Ташкент (1978—1982, 1984—1985), ЦСКА Москва (1982—1984), БК «Динамо» Москва (1985—1991, 1995—1996). В 1991—1995 играл в Австрии, Швейцарии. 

Принимал участие в составе сборных СССР, СНГ и России в чемпионате мира-1990, Олимпийских играх-1992 и чемпионате Европы-1993.

По завершении карьеры игрока — тренер БК «Динамо» Москва. Окончил ГЦОЛИФК.

В настоящее время живёт в Красногорске. Работал инструктором по ФК в бассейне Красногорского спортивно-оздоровительного центра.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата мира-1990.
 Серебряный призёр чемпионата Европы-1993.
 Чемпион СССР 1982/83, 1983/84.
 Серебряный призёр чемпионата СССР 1989/90.
 Серебряный призёр чемпионата России 1995/96.

Ссылки 
 Дмитрий Сухарев на сайте infosport.ru
 Дмитрий Сухарев на сайте Российской федерации баскетбола

Википедия:Биографии современников
Баскетболисты СССР
Мастера спорта СССР международного класса
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки сборной СССР по баскетболу
Чемпионы СССР по баскетболу
Баскетбольные тренеры России
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма